Макинтош има више значења:
 Макинтош
 Округ Макинтош (Џорџија)
 Округ Макинтош (Оклахома)
 Округ Макинтош (Северна Дакота)
 Макинтош (Нови Мексико)
 Макинтош (Алабама)
 Макинтош (Флорида)
 Макинтош (Јужна Дакота)
 Макинтош (Минесота)